Hastings kan syfta på:

 Slaget vid Hastings – ett slag i sydöstra England

Geografi

Australien 

 Hastings (del av en befolkad plats), Victoria, Mornington Peninsula,

Kanada 

 Hastings, Ontario, ort, Northumberland County,

Nya Zeeland 

 Hastings, Nya Zeeland, ort, Hawke's Bay, Hastings District,

Sierra Leone 

 Hastings (ort i Sierra Leone), Västra området,

Storbritannien 

 Hastings, ort, England, East Sussex, 
 Hastings District, England, distrikt, East Sussex, 
 Hastings, Somerset – en ort i Somerset, England,

USA 

 Hastings, Florida, ort, Saint Johns County, 
 Hastings, Oklahoma, ort, Jefferson County, 
 Hastings, Iowa, ort, Mills County, 
 Hastings, Michigan, Barry County, 
 Hastings, Minnesota, Dakota County, 
 Hastings, Nebraska, Adams County, 
 Hastings, New York, kommun i Oswego County, delstaten New York, 
 Hastings-on-Hudson, stad i Westchester County, delstaten New York,  
 Hastings, Pennsylvania, ort, Cambria County,

Se även
 Hastings District – flera

Robotskapade Sierra Leoneförgreningar